Jiří Doležal, češki hokejist, * 22. september 1963, Praga, Češka.

Doležal je kariero začel pri klubu Sparta Praga v češkoslovaški ligi, ki jo je v sezoni 1989/90 tudi osvojil. Ob tem je igral še za klube JYP Jyväskylä v finski ligi, Nürnberg Ice Tigers v nemški ligi in Slavija Praga v češki ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1988 in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Tudi njegova sinova Jiří in Tomáš sta hokejista.

Pregled kariere

|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 43
| 17
| 7
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 23
| 8
| 3
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 38
| 19
| 15
| 34
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 47
| 23
| 11
| 34
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 45
| 24
| 18
| 42
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 54
| 33
| 36
| 69
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 5
| 0
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 19
| 29
| 48
| +32
| 12
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| +4
| 4
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 91/92
|
| 42
| 21
| 19
| 40
| +17
| 14
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -2
| 12
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 42
| 11
| 18
| 29
| -7
| 12
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 5
| 1
| 6
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška 2. liga
| 93/94
|
| 52
| 46
| 44
| 90
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 0
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 94/95
|
| 40
| 27
| 34
| 61
|
| 57
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 95/96
|
| 47
| 20
| 30
| 50
|
| 22
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 41
| 12
| 14
| 26
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 44
| 12
| 17
| 29
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 38
| 5
| 10
| 15
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 713
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 318
| bgcolor="#7FFF00" | 637
| bgcolor="#7FFF00" | +54
| bgcolor="#7FFF00" | 456
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti HK Slavija Praga